Lessingstraße steht für:
 Lessingstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Südstadt (L–Z)
 Lessingstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/L #Lessingstraße
 Lessingstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Hohenfelde
 Lessingstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Lessingstraße
 Lessingstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-West
 Lessingstraße (Lüdenscheid), siehe Liste der Baudenkmäler in Lüdenscheid
 Lessingstraße (Meißen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Triebischtal (Meißen)
 Lessingstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler K–M)
 Lessingstraße (Radebeul), siehe Liste der Straßen und Plätze in Radebeul (Stadtteil)
 Lessingstraße (Wolfenbüttel), siehe Baudenkmalensemble Dammfestung #Lessingstraße bzw. Baudenkmalensemble Villenviertel #Lessingstraße